Arbore terebentin (sau turpentin) se poate referi la:

 Pistacia terebinthus, nativ din regiunea mediteraneană
 Pistacia atlantica, nativ din Orientul Mijlociu, Maghreb, Insulele Canare și Europa de Sud-Est
 Pistacia eurycarpa, nativ din Asia de Vest
 Canarium australianum (maro cudgeree), nativ din Australia și Papua Noua Guinee
 Gardenia pyriformis, nativ din nordul Australiei
 Syncarpia glomulifera, nativ din Australia
 Bursa simaruba, nativ din America tropicală și subtropicală, numit "terebentin" (sau turpentin) în Insulele Virgine

Mai vezi și 

 Scrub terebentin
 Tufă de terebentini
Plante
Arbori ai climatului mediteranean